Польська поліція:

 у 1919-1939 роки —  у II-й Речі Посполитій
 у 1939-1944 роки — Польська поліція у Генерал-губернаторстві Третього Рейху
 у 1944—1990 роки — Польська поліція у ПНР
 від 1990 року — Польська поліція у Польщі

Див. також 
 у 1791-1793 роках —  у I-й Речі Посполитій

Правоохоронні органи Польщі